Ха́рьковское шоссе́ — улица (шоссе) Киева.

Пролегает от Дарницкой площади до Харьковской площади.
Возникло в 1930-х годах, начальная часть (до Новой Дарницы) представляла собой безымянную незастроенную дорогу — часть Старой Бориспольской дороги, заключительная часть (от нынешней ул. Симферопольской до Харьковской площади) состояла из двух улиц — Новой 41-й и Русановской. В 1950-е годы на основе существующих улиц была проложена автомагистраль в сторону Харькова, которую начали называть современным названием. Официально название Харьковское шоссе имеет с 1959 года.

Протяжённость 6 км.

К Харьковскому шоссе примыкают: Пражская улица — бульвар Ярослава Гашека — переулок Лобачевского — улица Фанерная — путепровод через железную дорогу — улицы Привокзальная — Тепловозная — Здолбуновская — Михаила Кравчука — Симферопольская — Российская — Тростянецкая — Брацлавская (Абая Кунанбаева) — Кронштадтская — Томашпольская — Молочанский переулок — Молочанская улица — переулки Загородный — Диканьский — улицы Грузинская — Архитектора Вербицкого — переулки Грузинский — Армянский — Армянская улица — переулки Харьковский — Черниговский — улица Черниговская — проспект Николая Бажана.

Улица Харьковское шоссе получила такое название в 60-е годы двадцатого века.
Ранее улица называлась Автомагистральная.

Транспорт 
 Троллейбусы 43, 50 (на Дарницкой площади)
 Автобусы 18, 42, 45, 51, 63, 104, 115
 Трамваи 8, 22, 29 (по шоссе)
 Станция метро «Бориспольская»

Примечание. Трамвайный маршрут № 29 проходит по всей длине Харьковского шоссе: до ул. Привокзальной — непосредственно по шоссе, далее — по проходящим параллельно шоссе улицам Ялтинской, Славгородской. Ташкентской.

Почтовый индекс 
02160 (начало), 02096, 02175 (середина), 02091, 02121 (конец)

Галерея

Литература 
 Киев. Энциклопедический справочник. Глав. ред. Украинской Советской Энциклопедии, 1985.
 
 «Улицы Киева». Справочник. / Под ред. Кудрицкого А. В. — Киев: «Украинская энциклопедия им. Н. Бажана», 1995. — 352 с. — ISBN 5-88500-070-0.

Ссылки 
 Харьковское шоссе на сервисе Яндекс.Панорамы.

Улицы Киева